Lionella – forma femminile del nome proprio di persona Lionello
Lionella – opera di Spiro Samara del 1891